

I runda

Grupa zachodnia

Grupa wschodnia

Druga runda

Trzecia runda

Ćwierćfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał 

Puchar Słowacji w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 na Słowacji
2008 na Słowacji